La Table des caractères Unicode U+1D000 à U+1D0FF abrite les caractères de notation musicale byzantine.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1D000-1DFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
 Symboles musicaux byzantins, table sur le site Unicode (document PDF).

01D00